Niemcy:
 Ziegendorf – dzielnica gminy Petersaurach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach 
 Ziegendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim